Castelo ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Castelo (Lissabon)
 Castelo (Moimenta da Beira)
 Castelo (Sertã)
 Castelo (Sesimbra)
 Castelo Bom
 Castelo Branco
 Castelo de Penalva
 Castelo do Neiva
 Castelo Melhor
 Castelo Mendo
 Castelo Novo
 Castelo Rodrigo
 Castelo Viegas

Orte in Brasilien:
 Castelo (Espírito Santo)
 Castelo do Piauí (Piauì)
 Stadtteil im Bezirk Zona Central von Rio de Janeiro

Castelo ist der Familienname folgender Personen:
 Daniela Castelo (1968–2011), argentinische Journalistin und Radio-Moderatorin 
 Francisco Gil Castelo Branco (1886–1956), brasilianischer Marschall
 Santiago Castelo (1948–2015), spanischer Schriftsteller und Journalist
 Virgílio Castelo (* 1953), portugiesischer Schauspieler

Siehe auch:
 Castello (Begriffsklärung)